Белоусов, Пётр:
 
 Белоусов, Пётр Фёдорович (1906—1950) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.